Поповка () — село, Поповский сельский совет, Карловский район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5321683801. Население по переписи 2001 года составляло 3277 человек.

Является административным центром Поповского сельского совета, в который не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Поповка находится на левом берегу реки Орчик,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Варваровка,
ниже по течению примыкает село Фёдоровка,
на противоположном берегу — город Карловка.
По селу протекает несколько пересыхающих ручьёв с запрудами.
Через село проходит автомобильная дорога .

Примечания